Ахмедбек Башир оглы Бадалбейли () (псевдоним: Ахмед Агдамский () — азербайджанский оперный певец (лирический тенор), актёр театра и кино. Брат Бадалбека Бадалбейли, дядя композитора Афрасияба Бадалбейли и режиссёра Шамси Бадалбейли. Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1943).

Биография 

Ахмедбек Бадалбейли родился 5 января 1884 года в городе Шуша. С малых лет посещал кружки театральных любителей и участвовал в народных постановаках.

Сценическую деятельность актёра началась в 1910 году с выступлений в театральной труппе благотворительного общества «Ниджат». Поначалу играл женские роли. Позже стал играть и мужские роли. Помимо этого занимался и педагогической деятельностью. За игру женских ролей актёр постоянно преследовался. Ахмедбек Бадалбейли сменил фамилию и место жительство. Несколько лет знался под именем Мири. В начале 1920-х он вернулся в Карабах, где в 1923 году, в городе Агдаме создал театральную труппу. В 1934 году переехал в Агдаш.

В 1943 году Ахмед Агдамский был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Азербайджана».

Скончался 1 апреля 1954 года.

Творчество 
На рубеже XIX—XX веков актрис-азербайджанок не было, и поэтому их роли исполняли мужчины, в том числе и Ахмед Агдамский, чей приятный голос, изящное телосложение и невысокий рост помогали ему при создании женских образов.

В произведениях Узеира Гаджибекова, своего двоюродного брата, он сыграл роли Лейли («Лейли и Меджнун»), на которую его уговорил брат Бадалбек, в связи с отказом Фараджева (из-за гонений противников театра), Асли («Асли и Керем»), Гюльназ («Не та, так эта»), Гюльчохры («Аршин мал алан»), Миннат ханум («Муж и жена»), Тахмины («Рустам и Зохраб»), Хуршидбану «Шах Аббас и Хуршидбану»

В 1916 году Ахмед Агдамский снялся в первой азербайджанской кинокомедии «Аршин мал алан», снятого по мотивам одноимённой оперетты Узеира Гаджибекова.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 Рафаэль Гусейнов. 1002 ночь. Баку, «Ишыг», 1988. ISBN 5-89650-085-8

См. также 
 Шуша
 Кинематограф Азербайджана

Ссылки 
 Агдамский Ахмед Башир оглы
 

Актёры и актрисы театров Азербайджана
Бадалбейли
Теноры Азербайджана